Ибариља има више значења:

 Ибариља (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ибариља, Ринкон де Ибариља (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику